Вербківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Вербківська сільська рада — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Вербківська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район

Див. також 
 Вербівцівська сільська рада (Городенківський район) — Івано-Франківська область
 Вербецька сільська рада (Ярмолинецький район) — Хмельницька область
 Вербсько-Мурована сільська рада (Ярмолинецький район) — Хмельницька область
 Вербовецька сільська рада